Les Pyrénées catalanes sont la partie orientale des Pyrénées, de langue et traditions catalanes, en Andorre, Catalogne (Espagne) et Pyrénées-Orientales (France). 

L'expression est utilisée notamment par :

 Le parc naturel régional des Pyrénées catalanes ;
 la sylvoécorégion des Pyrénées catalanes ;
 le canton des Pyrénées catalanes ;
 la communauté de communes Pyrénées catalanes ;
 le Pyrénées catalanes (cheval), une race chevaline de la région ;
 le vedell des Pyrénées catalanes, appellation d'origine de veau ;
 la rosée des Pyrénées catalanes, appellation d'origine de veau.

Géographie des Pyrénées